Rozdroże Izerskie (polana) – polana
 Rozdroże Izerskie (województwo dolnośląskie) – osada